Plaatsen

In Canada:
Strathmore (Canada), een stad in de Canadese provincie Alberta

In de Verenigde Staten:
Strathmore (Californië), een plaats in Californië
Strathmore (New Jersey), een plaats in New Jersey

In Nieuw-Zeeland:
Strathmore (Nieuw-Zeeland), een dorp op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland

In Schotland:
Strathmore (Angus en Perth and Kinross), een vallei in de raadsgebieden Angus en Perth and Kinross
Strathmore (Sutherland), een vallei in het noorden van Schotland